Мішель Пляс (,  1 червня 1948, Монреаль —  30 грудня 2006 Ла Візітасьйон-д'Ель-Дюпа, Квебек) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» (1973).

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1968 року виступами за команду Клівленд Баронс».

1968 року був обраний на драфті НХЛ під 1-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Канзас-Сіті Скаутс», «Піттсбург Пінгвінс», «Колорадо Рокіз», «Квебек Нордікс» та «Сент-Луїс Блюз».

Смерть 
Помер 30 грудня 2006 від серцевого нападу.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Монреаля
канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Перші номери драфтів НХЛ
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Канзас-Сіті Скаутс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Колорадо Рокіз»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»